Navarrois peut désigner :
 un habitant de Navarre ;
 un habitant de Navarrenx ;
 une race de chevaux français disparue élevée par extension dans tout le Sud-Ouest de la France.

Voir aussi